ПВІ:

 Пристрій виведення інформації
 '''Пристрій введення інформації